

Persone 
 Alberto Mario Banti, storico italiano.
 Angelo Banti, ingegnere italiano.
 Anna Banti, pseudonimo di Lucia Lopresti, scrittrice italiana.
 Brigida Banti, nata Giorgi, cantante italiana.
 Cristiano Banti, pittore italiano.
 Diego Banti (Pescia, 1983), cestista italiano.
 Egidio Banti, politico italiano.
 Francesco Banti, cantante italiano.
 Guido Banti, patologo italiano.
 Luca Banti, arbitro di calcio italiano.
 Lucia Banti, attrice italiana
 Luisa Banti, archeologa e scrittrice 
 Mirella Banti, attrice italiana.

Altro 
 Malattia di Banti – sindrome legata ad un aumento di volume della milza
 Michele Banti – personaggio della serie televisiva Il maresciallo Rocca
 Sanatorio Banti, architettura ospedaliera del '900 in provincia di Firenze.